

Pseudonyme 

 Arcady Brachlianoff dit Arcady est un réalisateur et directeur de la photographie français, né à Sofia en 1912 et mort à Paris le .

Patronyme 

 Alexandre Arcady (1947-), est un réalisateur ;
 Alexandre Jouan-Arcady, dit Alexandre Aja (1978-), est un réalisateur, producteur de cinéma, scénariste, dialoguiste et acteur français. Fils du cinéaste Alexandre Arcady.